

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Wschodnia – część miasta Iwonicz-Zdrój
 Wschodnia – część wsi Młyny w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój

Inne 
 Wschodnia – rzeka, prawy dopływ rzeki Czarna Staszowska